Pigeonneau peut faire référence à :
 le pigeonneau, juvénile du pigeon ;
 le pigeonneau, désigne par extension la viande de pigeon ;
 Jacques Pigeonneau (1900-1967), diplomate français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français